Đurić, Durić oder Duric (außerhalb des südslawischen Sprachraums auch Djuric geschrieben) ist der Familienname folgender Personen:

 Adnan Durić-Steinmann (* 1977), deutscher Musiker, Musikproduzent und Labelmacher 
 Aleksandar Đurić (* 1970), bosnischer Kanute und singapurischer Fußballspieler
 Aleksandar Djuric (* 1982), österreichischer Basketballspieler
 Branko Đurić (* 1962), slowenischer Schauspieler
 Demir Duric (* 1976), serbischer Fußballspieler
 Đjordje Đuric (* 1991), serbischer Fußballspieler
 Dušan Đurić (* 1984), schwedischer Fußballspieler
 Grigorije Durić (* 1967), serbisch-orthodoxer Bischof
 Igor Đurić (* 1985), serbischer Fußballspieler
 Igor Djuric (* 1988), Schweizer Fußballspieler
 Mihailo Đurić (1925–2011), jugoslawischer Soziologe
 Milan Đurić (* 1990), bosnischer Fußballspieler
 Miloš Đurić (1892–1967), jugoslawischer Klassischer Philologe und Übersetzer
 Miodrag Djuric (1933–2010), jugoslawischer Maler
 Mirjana Djuric (* 1986), serbische Volleyballspielerin
 Nemanja Đurić (* 1936), jugoslawischer Basketballspieler
 Nikola Duric (* 1971), kroatisch-deutscher Theatermacher
 Rajko Đurić (1947–2020), jugoslawischer bzw. serbischer Autor und Politiker, zeitweise Präsident der Internationalen Roma Union
 Sandro Djuric (* 1994), österreichischer Fußballspieler
 Stana Đurić-Klajn (1905–1986), jugoslawische Musikwissenschaftlerin und Pianistin
 Velibor Đurić (* 1982), bosnischer Fußballspieler